Kirta kann bezeichnen:

 frühzeitlicher König der Mittani vor 1500 v. Chr., siehe Kirta (König)
 regionaler Name eines Volksfests, siehe: Kirchweih